Golesjnica (makedonska: Golešnica, Голешница) är en bergskedja i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje.

I omgivningarna runt Golesjnica växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Golesjnica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Nordmakedonien
Berg i Nordmakedonien 1000 meter över havet eller högre